AVS est un sigle qui peut faire référence à :
 assurance-vieillesse et survivants, le  de la sécurité sociale en Suisse ;
 auxiliaire de vie scolaire (désormais accompagnant des élèves en situation de handicap), ancien terme désignant le personnel accompagnant la scolarisation d'élèves porteurs de handicaps en France ;
 auxiliaire de vie sociale, le personnel intervenant au domicile des personnes fragiles pour les aider ;
 Advanced Versioning System, un outil de gestion de configuration logicielle ;
 Audio Video Standard, un codec vidéo chinois ;
 Added Value Solution, un cabinet de conseil spécialisé en CRM en France ;
 AVS Halal, contrôle et traçabilité stricts de la viande halâl pour les musulmans ;
 , l'optimisation automatique de l'alimentation interne des systèmes sur une puce (SoC).

AVS est une abréviation qui peut faire référence à :
 Avalanche du Colorado, le surnom « les Avs » (pluriel de l'abréviation Av., pour « les Avalanche », avec un pluriel qui se marque et se prononce pour les noms propres en langue anglaise) d'une franchise de hockey sur glace évoluant dans la Ligue nationale de hockey.